EasyPHP ist ein französisches Unternehmen. Es bietet die Produkte EasyPHP DevServer (erste komplette WAMP-Umgebung) und EasyPHP WebServer (persönliches Webhosting) seit 1999 an. Es handelt sich dabei um eine Entwicklungsumgebung für auf PHP aufbauende Webseiten. Das Paket besteht aus einem Apache HTTP Server zum Verarbeiten der PHP Skripts, dem SQL-Datenbankserver MySQL und dem zugehörigen Datenbank-Verwaltungstool PhpMyAdmin. Auch der PHP-Debugger Xdebug ist inkludiert. Zusätzlich verfügt EasyPHP noch über eine Administrationsoberfläche mit deren Hilfe Aliases (virtuelle Ordner des Apache HTTP Server) verwaltet werden können und Applikationsserver und Datenbankserver gestartet und gestoppt werden können.

EasyPHP ist auch als portable Version erhältlich und ist somit von einem USB-Stick aus ausführbar.

Funktionen 
Zu den Hauptfunktionen dieser integrierten Entwicklungsumgebung zählen:
 Automatische Erkennung des Installationsverzeichnisses auf Basis von Benutzerrechten
 Automatische Erkennung der verfügbaren Ports
 Managementkomponente: mehrere Versionen von PHP können (auch multibel) installiert werden
 Es kann mit einem Klick von einer PHP-Version zur anderen gewechselt werden
 PHP Konfigurationsmanager (maximale Ausführungszeit, Error Reporting, maximale Uploaddateigröße, ...)
 MySQL Konfigurationsmanager (Speicherengine: InnoDB / MyISAM, ...)
 Apache Konfigurationsmanager (Zeitzone, offene Ports, ...)
 Domain Manager (hinzufügen / entfernen)
 Virtual Host Manager (hinzufügen / entfernen / aktivieren / deaktivieren)

Versionen

DevServer 
Besteht in Version 16.1.1 aus:
 PHP 7.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x
 Apache 2.4.20
 MySQL 5.7.11
 PhpMyAdmin
 Xdebug
 Ausgewählten Modulen und Komponenten

Komponenten 
Als Komponenten versteht sich die jeweils eingesetzte PHP Version.
 PHP
 Apache
 MySQL
 Nginx
 PostgreSQL

Module 
Um das einfache Entwickeln und Testen (laut EasyPHP die Hauptfunktion ihrer Produkte) von Webseiten zu ermöglichen gibt es eine Auswahl an Modulen, welche über die Administratoroberfläche installiert werden können.

Entwicklertools 
 Virtual Hosts Manager
 Xdebug Manager
 WebGrind
 PhpMyAdmin
 Funktionsreferenz für EasyPHP
 Coding Standards für EasyPHP

Blog/CMS 
 WordPress
 Drupal
 Joomla
 SPIP

Ecommerce 
 PrestaShop

Forum/Message Board 
 phpBB (coming soon)
 Phorum (coming soon)

WebServer 
Dieser besteht in Version 14.1 aus den Applikationen:
 Apache 2.4.3 VC9
 MySQL 5.5.29
 PHP 5.4.10 VC9
 PhpMyAdmin 3.5.5
 hMailServer
 FileZilla
 Webalizer
 Roundcube
 phpSysInfo
 und mehr...

Lizenz 

EasyPHP DevServer ist unter der General Public License (GPL) veröffentlicht. Daraus folgt unter anderem, dass kein kommerzieller Vertrieb von Entwicklungen aufbauend auf dem Sourcecode von EasyPHP DevServer erlaubt ist, ohne dabei den Source Code unter GPL-Lizenzierung zu stellen. Dies betrifft vor allem integrierte Entwicklungsumgebungen aufbauend auf EasyPHP DevServer. Jegliche Weiterentwicklung aufbauend auf Sourcecode von EasyPHP DevServer muss ebenfalls unter der General Public License (GPL) veröffentlicht werden.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Softwarehersteller (Frankreich)